Zazu peut désigner :

Pseudonyme 

Ray Farrugia (né en 1955), joueur et entraîneur de football maltais.

Titre 

, album de .

Divers 
 Zazu (prononcer zazou), un personnage de Calao à bec rouge tiré du dessin animé Le Roi lion de Disney.